Pleasanton désigne :

 Pleasanton (Californie)
 Pleasanton (Iowa)
 Pleasanton (Kansas)
 Pleasanton (Nebraska)
 Pleasanton (Texas)